Питер Снайерс (, 24 ноября 1592, Антверпен — ок. 1667, Брюссель) — фламандский художник-баталист эпохи барокко.

Жизнь и творчество 
Ученик Себастьяна Вранкса (1573—1647), являвшегося в Нидерландах основоположником батальной живописи. В 1613 стал членом гильдии художников св. Лукаса и женился на племяннице живописца Корнелиса Схюта. В 1628 стал придворным художником в Брюсселе и учителем Адама ван дер Мейлена. Был придворным батальным живописцем дома Габсбургов, изображая победы имперских войск, при этом ни разу не присутствуя при каком-либо сражении.

Кисти П. Снайерса принадлежат большие циклы работ о ведении боевых действий, которые он создал по заказу испанского королевского двора, эрцгерцога Леопольда Вильгельма, графа Бонавентуры де Бюкуа и др. Художнику принадлежала большая мастерская со многими помощниками, так как в одиночку ему было невозможно выполнить эти огромные заказы на гигантские серии монументальных полотен. Так, между 1639 и 1651 годами он создал так называемую «серию картин Пикколомини», сделанную для фельдмаршала Оттавио Пикколомини, состоящую из 12 крупноформатных батальных полотен, находящихся ныне в венском Музее военной истории. Кроме таких больших работ, является автором и картин малых форм, изображающих военные и охотничьи сценки.

Учеником П. Снайерса был фламандский художник-баталист Питер Мёленер (1602—1654).

Литература 
 Walter F. Kalina: Der Dreißigjährige Krieg in der bildenden Kunst. Diplomarbeit. — Universität Wien, 2001.
 Walter F. Kalina: Die Piccolomini-Serie des Pieter Snayers. Zwölf Schlachtengemälde im Wiener Heeresgeschichtlichen Museum // Viribus Unitis. Jahresbericht des Heeresgeschichtlichen Museums 2005. — Wien, 2006. — ISBN 3-902551-01-1.
 Matthias Pfaffenbichler: Das Schlachtenbild im ausgehenden 16. und 17. Jahrhundert. — Dissertation Universität Wien, 1987.
 Giancarlo Sestieri: Battle Painters. Italian and Foreign Masters of the XVII and XVIII centuries. — DeLuca, Rom 1999. — ISBN 88-8016-321-3.

Галерея 

Художники Фландрии
Художники барокко
Художники-баталисты Фландрии
Придворные художники